I liga szkocka w piłce nożnej (1956/1957) – sześćdziesiąty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został zespół Rangers. Awans uzyskały zespoły Clyde i Third Lanark. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Dunfermline Athletic i Ayr United.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej